Feiranovensi – abitanti di Feira Nova (Pernambuco)
Feiranovensi – abitanti di Feira Nova (Sergipe)